

Видрна — село у гміні Дидня, Березівського повіту Підкарпатського воєводства.

Видрна — село, громада округу Пухов, Тренчинський край.